gromada Tarnowiec (powiat jasielski)
 gromada Tarnowiec (powiat tarnowski)